Teodorovici este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ioan Teodorovici (1780–1845), cărturar și cleric ortodox român.
 Petre Teodorovici (1950–1997), compozitor și interpret de muzică ușoară moldovean.
 Ion Aldea-Teodorovici (1954–1992), compozitor și cântăreț moldovean.
 Doina Aldea-Teodorovici (1958–1992), cântăreață moldoveană.
 Eugen Teodorovici (n. 1971), politician român.
 Lucian Dan Teodorovici (n. 1975), scriitor, regizor și scenarist român.